A Menedék kifejezés az alábbiakra vonatkozhat:

Filmek
 Menedék (Haven), 2004-ben bemutatott amerikai film Frank E. Flowers rendezésében
 Menedék (Shelter), 2007-ben bemutatott amerikai film Jonah Markowitz rendezésében
 Menedék (The Refuge), 2009-ben bemutatott francia film François Ozon rendezésében
 Menedék (Safe Haven), 2013-ban bemutatott amerikai film Lasse Hallström rendezésében
 Menedék (The Zookeeper's Wife), 2017-ben bemutatott amerikai film Niki Caro rendezésében
 Menedék (Marrowbone), 2017-ben bemutatott spanyol film Sergio G. Sánchez rendezésében

Egyértelműsítő lapok